Ciemnia fotograficzna
 Ciemnia – książka Graham Mastertona